karpatka – wyrób cukierniczy, rodzaj ciasta (ciastka) z kremem
 Karpatka – szczyt górski w Karkonoszach
 Karpatka – skocznia narciarska w Karpaczu u stóp Karkonoszy
 Karpatka – jedna z linii rasy pszczół Carnica

Przypisy